La langue d'oc peut désigner :
 L'ensemble des pays de langue d'oc, appelé aussi Occitanie ou Pays d'Oc ;
 L'ancienne forme de la province de Languedoc (prend alors une majuscule en début d'expression) ;
 L'occitan ou langue d'oc, une langue romane (langue parlée dans le Sud de la France, dans le Nord-Ouest de l'Italie, en Val d'Aran et à Monaco).

Homonymie
Occitanie